La Cavalleria della Guardia imperiale del Primo Impero francese
 La Cavalleria della Guardia imperiale del Secondo impero francese